Die Tweede Divisie 1957/58 war die zweite Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen insgesamt 29 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu 14 und 15 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die Eerste Divisie auf. Sportliche Absteiger in den Amateurfußball gab es nicht.

Vereine 
Die Gruppen wechselten diese Saison. Aus Gruppe A wurde Gruppe B und umgekehrt. Nur NEC Nijmegen blieb in der Gruppe B. Für die beiden letztjährigen Aufsteiger kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger SC Emma und EBOH Dordrecht hinzu. Dagegen war TOP Oss freiwillig in den Amateurbereich zurückgekehrt.

Tweede Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Tweede Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1957
Fußballsaison 1957/58